Whangarei ist der Name von:

 Whangārei, eine Stadt in der Region Northland auf der Nordinsel von Neuseeland
 Whangarei Airport, der Flughafen der Stadt Whangārei
 Whangarei District, ein Distrikt in der Region Northland
 Whangārei Harbour, ein Naturhafen in der Region Northland
 Whangarei Comet and Northern Advertiser, heute The Northern Advocate, eine regional erscheinende Tageszeitung in der Region Northland